

Сухий Ручей — селище в Слюдянському районі Іркутської області.
 Сухий Ручей — село в Бичурському районі Республіки Бурятія.
 Сухий Ручей — присілок у складі Калінінського району Тверської області.
 Сухий Ручей — присілок у складі Кувшиновського району Тверської області.
 Сухий Ручей — присілок у Тульській області.

Річки
 Сухий Ручей — річка в Кемеровській області, притока Великого Бачату.
 Сухий Ручей — притока Ілги.
 Сухий Ручей — притока Лени.

Див. також 
 Сухий ручей — маловодна балка (струмок) на Ак-Монайському перешийку, Крим.